Гораций Остин:
 Остин, Гораций (1831—1905) — американский политик, 6-й губернатор Миннесоты.
 Остин, Гораций Томас (1800—1865) — английский мореплаватель.